Žernov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
Žernov u Semil, Gemeinde im Okres Semily
Žernov u České Skalice, Gemeinde im Okres Náchod